Příjmení i rodné jméno Bradley nosí více osobností.

příjmení
 Bob Bradley (* 1958) – americký fotbalový trenér
 David Bradley (herec) (* 1942) – anglický herec
 Donald A. Bradley, uměleckým jménem Garth Allen – americký astrolog
 Ed Bradley (1941–2006) – americký novinář
 Francis Herbert Bradley (1846–1924) – britský filozof
 James Bradley (1693–1762) – britský astronom
 John Bradley (* 1988) – anglický herec
 Marion Zimmer Bradley – americká spisovatelka
 Matt Bradley (* 1978) – kanadský hokejový útočník
 Michael Bradley (* 1987) – americký hráč fotbalu
 Omar Bradley – americký generál a vojevůdce
 Stanley Bradley, vlastním jménem Stanislav Brázda (* 1948) – český věštec

rodná jména
 Bradley Cooper – americký herec
 Bradley Hathaway – americký básník a hudebník
 Bradley Manning – americký voják
 Bradley Smith – motocyklový závodník
 Bradley Wiggins (* 1980) – britský cyklista

Související články 
 M2 Bradley

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení